Kensett peut désigner :

Patronyme 
 John Frederick Kensett, un artiste peintre et graveur américain.

Toponymes 
 Kensett, une ville, du comté de Worth en Iowa, aux États-Unis.
 Kensett, une ville du comté de White (Arkansas).